Ві́тфілд () — прізвище або топонім.

Прізвище 
 Вітфілд (прізвище)

Топонім

Вітфілд — місто, штат Індіана
 Вітфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Вітфілд Тауншип — селище в окрузі Перрі, штат Пенсільванія

 Вітфілд (округ, Джорджія) — округ (графство) у штаті Джорджія
 Вітфілд — переписна місцевість в окрузі Манаті, штат Флорида
 Вітфілд — переписна місцевість в окрузі Санта-Роза, штат Флорида
 Вітфілд — переписна місцевість, штат Пенсільванія

Інше 
 12863 Вітфілд (12863 Whitfield) — астероїд головного поясу, відкритий 22 травня 1998 року.